Сорты — топоним в России:

 Сорты — деревня в Заларинском районе Иркутской области.
 Сорты — река в  Ханты-Мансийском автономном округе